Soros puede referirse a:
George Soros, especulador financiero, inversionista y activista político húngaro nacionalizado estadounidense.
Tivadar Soros, abogado húngaro, conocido como escritor y editor en la lengua esperanto, padre de George Soros.
El plural de soro, agrupación de esporangios en los bordes o enveses de una fronda fértil en los helechos.